Шульце-Геверниц — немецкая составная фамилия. Известные носители:
  (1824—1888) — немецкий юрист, профессор в Бреславле и Гейдельберге, отец Герхарта фон Шульце-Геверница.
 Шульце-Геверниц, Геро фон (1901—1970) — немецкий экономист и сотрудник спецслужб США.
 Шульце-Геверниц, Герхарт фон (1864—1943) — немецкий экономист, отец предыдущего.

Примечания